Ольша́нка может означать:

Биология 
 Ольшанка — устаревшее название птиц вида .
 Ольшанка — народное южнорусское название вида рыб .

Населённые пункты

Белоруссия 
 Ольшанка — деревня в Пинском районе Брестской области.
 Ольшанка — агрогородок в Чашникском районе Витебской области.
 Ольшанка — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Ольшанка — микрорайон города Гродно.

Казахстан 
 Ольшанка — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.

Польша 
 Ольшанка — гмина в Лосицком повяте Мазовецкого воеводства.
 Ольшанка — гмина в Бжегском повяте Опольского воеводства.
 Ольшанка — остановочный пункт железной дороги в селе Ольшанка в гмине Ольшанка, в Бжегском повяте Опольского воеводства.

Россия 
Белгородская область
 Ольшанка — село в Чернянском районе.

Брянская область
 Ольшанка — деревня в Лутенском сельском поселении Клетнянского района.
 Ольшанка — деревня в Мужиновском сельском поселении Клетнянского района.

Волгоградская область
 Ольшанка — хутор в Урюпинском районе.

Калининградская область
 Ольшанка — посёлок в Зеленоградском районе.

Курская область
 Ольшанка — посёлок в Большесолдатском районе.
 Ольшанка — село в Льговском районе.

Липецкая область
 Ольшанка — деревня в Добринском районе.

Мордовия
 Ольшанка — посёлок в Ельниковском районе.

Новгородская область
 Ольшанка — деревня в Марёвском районе.

Орловская область
 Ольшанка — деревня в Залегощенском районе.

Пензенская область
 Ольшанка — село в Башмаковском районе.
 Ольшанка — село в Белинском районе.
 Ольшанка — деревня в Пензенском районе.

Ростовская область
 Ольшанка — село в Целинском районе.

Рязанская область
 Ольшанка — село в Милославском районе.

Саратовская область
 Ольшанка — село в Аркадакском районе.
 Ольшанка — село в Самойловском районе.
 Ольшанка — раннее название деревни Ахтуба в Аткарском уезде Саратовской губернии.

Сахалинская область
 Ольшанка — село в Углегорском районе.

Смоленская область
 Ольшанка — деревня в Холм-Жирковском районе.

Тамбовская область
 Ольшанка — деревня в Дмитриевском сельсовете Гавриловского района, упразднена в 2011 г.
 Ольшанка — деревня в Кондауровском сельсовете Гавриловского района.
 Ольшанка — село в Знаменском районе.
 Ольшанка — село в Кирсановском районе.
 Ольшанка — деревня в Мордовском районе.
 Ольшанка — деревня в Мучкапском районе.
 Ольшанка — село в Уваровском районе.

Турция 
 Ольшанка — прежнее название села Ялынчайыр района Арпачай ила Карс.

Украина 
Винницкая область
 Ольшанка — село в Крыжопольском районе.
 Ольшанка — село в Мурованокуриловецком районе.

Волынская область
 Ольшанка — село в Шацком районе.

Житомирская область
 Ольшанка — село в Емильчинском районе.
 Ольшанка — село в Романовском районе.
 Ольшанка — село в Чудновском районе.
 Ольшанка — до 1963 года название села Раздольное в Житомирском районе.

Киевская область
 Ольшанка — село в Полесском районе, ликвидировано в 1999 году.

Кировоградская область
 Ольшанка — село в Новоархангельском районе.
 Ольшанка — посёлок городского типа. Административный центр Ольшанского района.

Львовская область
 Ольшанка — село Жолковском районе.

Одесская область
 Ольшанка — село в Савранском районе.

Полтавская область
 Ольшанка — село в Лубенском районе.

Сумская область
 Ольшанка — село в Лебединском районе.
 Ольшанка — село в Сумском районе.

Тернопольская область
 Ольшанка — село в Зборовском районе.

Харьковская область
 Ольшанка — село в Змиёвском районе.
 Ольшанка — устаревшее название посёлка городского типа Ольшаны в Дергачёвском районе.

Черкасская область
 Ольшанка — село в Жашковском районе.
 Ольшанка — село в Уманском районе.
 Ольшанка — село в Христиновском районе.

Черниговская область
 Ольшанка — село в Семёновском районе.

Реки

Белоруссия 
 Ольшанка — река в Гродненской области, приток Немана.
 Ольшанка — река в Минской и Гродненской областях, приток Березины.
 Ольшанка — другое название реки Заольшанка в Смоленской области России и в Витебской области Белоруссии.
 Ольшанка — другое название реки Усвейка в Витебской области.

Россия 
 Ольшанка — река в Саратовской области, приток Баланды.
 Ольшанка — река в Воронежской области, приток Ведуги.
 Ольшанка — река в Пензенской области, приток Вороны.
 Ольшанка — река в Московской области, приток Вязи.
 Ольшанка — река в Московской области, приток Плесенки.
 Ольшанка — река в Воронежской области, приток Девицы.
 Ольшанка — река в Тамбовской области, приток Ирки.
 Ольшанка — река в Тамбовской области, приток Исапа.
 Ольшанка — река в Псковской области, приток Ловати.
 Ольшанка — река в Смоленской области, приток Малой Березины.
 Ольшанка — река в Новгородской области, приток Ниши.
 Ольшанка — река в Белгородской области, приток Оскола.
 Ольшанка — река в Воронежской и Белгородской областях, приток Тихой Сосны.
 Ольшанка — река в Саратовской области, верхний приток Хопра.
 Ольшанка — река в Саратовской области, средний приток Хопра.
 Ольшанка — река в Волгоградской области, нижний приток Хопра.
 Ольшанка — река на территории Москвы, приток Чермянки.

Украина 
 Ольшанка — река в Сумской области, приток Берюшки (приток Клевеня).
 Ольшанка — река в Винницкой области, приток Десны.
 Ольшанка — река в Черкасской области, приток Днепра.
 Ольшанка — река в Черниговской области, приток Лысогора.
 Ольшанка — река в Харьковской области, приток Мжи.
 Ольшанка — река в Сумской области, приток Псёла.
 Ольшанка — река в Сумской области, приток Сулы.
 Ольшанка — река в Полтавской области, приток Удая.

См. также 
 Старая Ольшанка — село в Семилукском районе Воронежской области России.
 1-я Ольшанка — деревня в Долгоруковском районе Липецкой области России.
 Ольшанка Вторая — деревня в Тербунском районе Липецкой области.
 Великая Ольшанка — село в Васильковском районе Киевской области Украины.
 Сухая Ольшанка — река в Белгородской области России, приток Ольшанки.

Примечания